Hinter dem Rathaus steht für:

 Hinter dem Rathaus (Duisburg)
 Hinter dem Rathaus (Graal-Müritz)
 Hinter dem Rathaus (Kitzingen)
 Hinter dem Rathaus (Rostock)
 Hinter dem Rathaus (Wismar)

Siehe auch: